Termin PST ima više značenja.

 Aril sulfotransferaza, enzim
 Pacifička vremenska zona ()